ou Grimoald de Herstal († 714) est un noble franc de la famille des Arnulfiens, fils de Pépin de Herstal, maire des palais d'Austrasie, de Neustrie et de Bourgogne, et de Plectrude. Il est maire du palais de Neustrie de 695 à 714, de Bourgogne de 700 à 714 et duc de Champagne et de Bourgogne de 708 à 714.

Biographie 
En 695, à la mort de Nordebert, maire du palais de Neustrie installé par Pépin de Herstal, Grimoald est nommé par son père pour lui succéder. En 700, son père le nomme également maire du palais de Bourgogne. Enfin, à la mort de son frère aîné Drogon, Pépin lui transmet ses charges, celles de duc de Champagne et des Bourguignons.

Le , il est nommé comme témoin dans une donation faite par le roi  en faveur de l'abbaye de Saint-Denis. Son père le désigne ensuite pour lui succéder.

En avril 714, alors qu'il est en train de prier sur le tombeau de saint Lambert à Liège (ou alors qu'il est sur la route au retour de Liège, comme l'affirme Pierre Riché), il est assassiné par un Frison païen du nom de Rangar.

Unions et enfant 
Selon le Liber Historiae Francorum, Grimoald a d'abord eu un fils illégitime, Théodebald, d'une concubine. Puis, après une victoire contre les Frisons, en 711, son père Pépin signe la paix avec Radbod, duc des Frisons, lequel refuse de se convertir au christianisme, mais accepte que sa fille Theudesinde se fasse baptiser et épouse Grimoald.

Généalogie

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Pépinides
 Arnulfiens

Liens externes 
 
 
 
 Foundation for Medieval Genealogy : Grimoald

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .

Personnalité du VIIe siècle
Personnalité du VIIIe siècle
Maire du palais
Noblesse franque
Arnulfiens
Pépinides
Personnalité politique franque assassinée
Date de naissance non renseignée (VIIe siècle)
Décès en 714
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse du comté de Bourges au haut Moyen Âge
Duc de Champagne